Мукур — название населённых пунктов:

Афганистан 
 Мукур — уезд в провинции Газни, Афганистан.

Казахстан 
 Мукур — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Мукур — село в подчинении горадминистрации Семея Абайской области.
 Мукур — село в Амангельдинском районе Костанайской области, ликвидировано в 2013 году.
 Мукур — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 

 Мукур — село в Лакском районе Дагестана, упразднено в 1971 году.

Узбекистан 
 Мукур — село в Кургантепинском  районе Андижанской области.

См. также 
 Мукыр